

Architettura 
 Fitzwilliam Museum – museo situato a Cambridge, nel Regno Unito

Geografia 
 Fitzwilliam – comune degli Stati Uniti d'America facente parte della contea di Cheshire nello stato del New Hampshire

Musica 
 Fitzwilliam Virginal Book – una delle prime fonti musicali inglesi per tastiera del tardo periodo Elisabettiano e della prima fase del regno di Giacomo I d'Inghilterra

Persone 
 Arthur Fitzwilliam Tait (1819-1905) – artista anglo-statunitense
 Richard Fitzwilliam (1745-1816) – musicologo irlandese
 Wendy Fitzwilliam (1972) – modella trinidadiana
 William Fitzwilliam, 4 Earl Fitzwilliam (1748-1833) – nobile e politico britannico
 William Fitzwilliam, 3 Earl Fitzwilliam (1720-1756) – nobile e politico britannico
 William Wentworth-Fitzwilliam, 6 Earl Fitzwilliam (1815-1902) – nobile e politico britannico